Mitrium foi uma banda de power metal que ganhou notoriedade por ter sido a primeira banda profissional do vocalista Edu Falaschi.

Segundo o site Roadie Metal, "a banda trazia um Metal tradicional diferente, original e com personalidade, as 4 faixas de seu lado do disco Eyes of Time eram ótimas. O Mitrium foi o embrião de muita coisa boa surgida no Metal nos anos seguintes".

História 
No segundo semestre de 1989, Edu Falaschi participou do festival de música F.I.C.O, promovido pelo Colégio Objetivo, junto a alguns amigos da escola. Eles terminaram o concurso em terceiro lugar. Alguns membros da banda decidiram, então, investir em um repertório próprio e, com isto, surgiu em 1990 a banda Mitrium.

Por volta de 1991, a banda gravou sua primeira demo tape, com a canção "Just Remember". Em 1992, outra fita demo foi gravada, com as canções "The Shadows" e "You Can Choose the Side of Darkness", todas de autoria de Edu Falaschi. A banda se projetou rapidamente no cenário da cidade de Santos e, em 1993, partiriam para São Paulo, onde assinaram com a gravadora Army Records e lançaram seu primeiro álbum, intitulado Eyes of Time (um split album com oito músicas dividido uma banda chamada Sweet Pain). As com quatro músicas Mitrium eram de autoria de Falaschi: "Eyes of Time", "Run from the Fire", "Lives So Close" e "The Shadows".

Integrantes 
 Edu Falaschi - Vocais
 Nikk Gutierrez - Guitarras
 Fefo Ribeiro - Guitarras
 Paulo Ribeiro - Baixo Elétrico
 Enrico Bagnato - Baterias

Discografia 
 1991 - Demo Tape 1
 1992 - Demo Tape 2
 1993 - Eyes of Time (Split album com a banda Sweet Pain)

Bandas de power metal do Brasil
Edu Falaschi